Freddie Roach ist der Name folgender Personen:

* Freddie Roach (Musiker) (1931–1980), US-amerikanischer Musiker
 Freddie Roach (Boxtrainer) (* 1960), US-amerikanischer Boxtrainer